Ятыш — деревня в Еловском муниципальном округе Пермского края России.

История 
До ноября 2019 года входила в состав ныне упразднённого Сугановского сельского поселения Еловского района.

География 
Деревня находится в юго-западной части района, в пределах Усинской возвышенности, на берегах реки Барды, на расстоянии приблизительно 31 километра (по прямой) к юго-востоку от села Елова, административного центра округа. Абсолютная высота — 151 метр над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как умеренно континентальный, с продолжительной холодной зимой и коротким тёплым летом. Средняя многолетняя температура самого холодного месяца (января) составляет −15 — −16 °С (абсолютный минимум — −50 °С), температура самого тёплого (июля) — 18 — 19 °С (абсолютный максимум — 40 °С).

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в половой структуре населения мужчины составляли 46,8 %, женщины — соответственно 53,2 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 95 % из 97 чел.

Примечания 

Населённые пункты Еловского района